peut faire référence à :

 Dirty Harry, titre original du film L'Inspecteur Harry ;
 Dirty Harry, jeu vidéo inspiré du film précédent ;
 Dirty Harry, le troisième  tiré de l’album  du groupe anglais Gorillaz ;
 DJ Dirty Harry, est un DJ français né le  au Mans.